Европейското първенство по футбол 2008, наричано още Евро 2008, е тринайсетото Европейско първенство по футбол. То се провежда в Австрия и Швейцария от 7 до 29 юни 2008 г. и включва изиграването на 31 мача. Това е второто издание на турнира, което е домакинствано от две страни, след първенството през 2000 г., чиито домакини са Белгия и Холандия.

Общо 16 отбора вземат участие в турнира. Два от тях – тези на двете държави домакини – се класират автоматично за финалите на Евро 2008, а останалите 14 са определени чрез квалификации, които започват през август 2006 и продължават до ноември 2007 г. Отборът на Испания печели първенството, побеждавайки  с 1 – 0 на финала.

Избор на домакините 
Седем кандидатури за домакинство са издигнати от общо 14 страни.
 Австрия и Швейцария (съвместна кандидатура) – предпочетена пред останалите на 12 декември 2002 г. Швейцария има опит в организирането на голям футболен форум – през 1954 г. в тази страна се провеждат финалите на Световното първенство. Австрия прави неуспешен опит да спечели домакинството на Евро 2004 заедно с Унгария.
 Босна и Херцеговина и Хърватия (съвместна кандидатура)
 Гърция и Турция (съвместна кандидатура)
 Дания, Норвегия, Финландия и Швеция (съвместна кандидатура)
 Република Ирландия и Шотландия (съвместна кандидатура)
 Русия (индивидуална кандидатура)
 Унгария (индивидуална кандидатура)

Квалификации 

Квалификационният цикъл започва един месец след Световното първенство през 2006 г. В него участват всички национални отбори от Европа с изключение на тези на двете страни домакини  и , които получават правото да се класират директно за финалите на надпреварата, и този на , тъй като футболната асоциация на тази страна става пълноправен член на УЕФА едва на 26 януари 2007 г. По този начин броят на отборите, участващи в квалификационната фаза, е 50.

Форматът на квалификациите е променен в сравнение с предишни големи първенства. Петдесетте отбора са разпределени в седем групи, като една от тях – група A – съдържа осем тима, а останалите групи – по седем. Отборите от всяка група играят помежду си по системата всеки срещу всеки. Промяната се състои в това, че не се играят баражи. Победителите и подгласниците от всяка квалификационна група, общо 14 отбора, се класират за първенството, а тимовете, завършили на трето място, не получават по-нататъшна възможност за класиране.

Преглед на квалификационните групи

Финалисти 

1 Включително 5 участия като ФРГ.
2 Включително 5 участия като СССР и 1 като ОНД.
3 Включително 3 участия като Чехословакия.

Стадиони и градове домакини

В Австрия

В Швейцария

Жребий за груповата фаза 
Церемонията по тегленето на жребия за груповата фаза на Евро 2008 се състои на 2 декември 2007 г. в Люцерн.

Шестнайсетте финалиста са разпределени в четири урни, като за всяка група е предвиден по един отбор от всяка урна. Домакините Швейцария и Австрия и действащият шампион Гърция са автоматично поставени в първа урна, а за разпределението на всички останали отбори се вземат предвид техните коефициенти, които представляват броят точки, които даден тим е спечелил средно на мач в последните два квалификационни турнира – този за Световното първенство през 2006 г. и този за Евро 2008. При равенство в коефициентите на два или повече отбора, какъвто е случаят с Румъния и Германия и с Турция и Русия, са използвани коефициентите на съответните отбори от последния квалификационен турнир, средната голова разлика от същия турнир, броят отбелязани голове средно на мач и броят отбелязани голове средно на мач като гост. При ново равенство се предвижда жребий.

Долната таблица представя четирите урни и коефициента на всеки един отбор.

Отбори с равни коефициенти:
 Румъния и Германия – коефициент 2,250
 Румъния – коефициент от последния квалификационен турнир 2,417
 Германия – коефициент от последния квалификационен турнир 2,250
 Турция и Русия – коефициент 1,958
 Турция – коефициент от последния квалификационен турнир 2,000; средна голова разлика +1,167
 Русия – коефициент от последния квалификационен турнир 2,000; средна голова разлика +0,917

Групова фаза

Група A

Група B

Група C

Група D

Фаза на директни елиминации

Четвъртфинали

Полуфинали

Финал

Статистика 
5 гола
  Давид Вия

{| 
|valign="top" width=33%|
3 гола
  Лукас Подолски
  Роман Павлюченко
  Семих Сентюрк
  Хакан Якън

{| 
|valign="top" width=33%|
2 гола
  Бастиан Швайнщайгер
  Мирослав Клозе
  Михаел Балак
  Дани Гуиса
  Фернандо Торес
  Андрей Аршавин
  Арда Туран
  Нихат Кахвечъ
  Робин ван Перси
  Рууд ван Нистелрой
  Уесли Снейдер
  Иван Класнич
  Златан Ибрахимович

 Първи гол: Вацлав Сверкос – 71 минута на 7 юни за Чехия срещу Швейцария.
 Първи вкаран хеттрик: Давид Вия 10 юни за Испания срещу Русия
 Най-бързо вкаран гол: 4 минута – Лука Модрич (от дузпа) за Хърватия срещу Австрия (това също е и най-бързия вкаран гол от дузпа на европейски първенства)
 Най-късно вкаран гол: 120+2 минута – Семих Сентюрк за Турция срещу Хърватия
 Брой мачове с победа на отбор след продължения: 1 – Холандия – Русия 1 – 3
 Брой мачове с победа на отбор след дузпи: 2 – Хърватия – Турция 1 – 3; Испания – Италия 4 – 2
 Общо вкарани голове: 77 (средно по 2,48 на мач)

Лозунг 
Лозунгът на Евро 2008 гласи: Expect Emotions („Очаквайте емоции“) и е избран на 24 януари 2007 г. Президентът на УЕФА Мишел Платини уточнява: „Лозунгът кратко и ясно описва какво може да предложи Евро 2008: всякакви емоции – радост, разочарование, успокоение или непрекъснато напрежение – чак до последния съдийски сигнал“.

Официална топка за първенството 
Юропас (на английски Europass) е официалната топка за Евро 2008. Изградена е от 14 панела и има конструкцията на Тимгайст – топката за Световното първенство по футбол 2006, със значително подобрен дизайн. С нея са изиграни 30 мача, а 31-вият мач – финалът – е изигран с „Юропас Глория“, която се различава само по цвета.

Любопитно 
  записва първото си участие на Европейско първенство по футбол в домакинския си турнир.
  също записва първото си участие на Европейско първенство по футбол.

Вижте също 
 Квалификации за Европейското първенство по футбол 2008

Източници

Външни препратки 

 Официалният сайт на Евро 2008
 Описание на формата на първенството от официалния сайт на УЕФА на английски, френски, немски, испански, италиански, португалски , руски, японски , корейски  и китайски  език
 Евро 2008 на български език